Cristian Biondani (...) – regista televisivo italiano
 Renzo Biondani (1931-2010) – calciatore italiano